Matzleinsdorf ist der Name folgender Orte:

 Matzleinsdorf (Wien), Stadtteil im 5. Wiener Gemeindebezirk Margareten
 Matzleinsdorf (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Katastralgemeinde von Zelking-Matzleinsdorf in Niederösterreich